Йоргос Атанасіадіс (грец. Geōrgios Athanasiadīs, нар. 7 квітня 1993, Салоніки) — грецький футболіст, воротар клубу АЕК.
 Стефанос Атанасіадіс (грец. Στέφανος Αθανασσιάδης, нар. 24 грудня 1988, Лаккома) — грецький футболіст, нападник клубу ПАОК.

грецькі прізвища